Сын полка — ребёнок, обеспечиваемый необходимым для его жизни воинской частью.

Названия художественных произведений 
 Сын полка — повесть Валентина Катаева.
 Сын полка — советский художественный фильм 1946 года. Режиссёр — Василий Пронин.
 Сын полка — советский художественный фильм 1981 года. Режиссёр — Георгий Кузнецов.

См. также 
 Дочь полка (значения)
 Дети-солдаты